Hauge (Østfold)
 Hauge (Rogaland)